Ви́ктор Никола́евич Его́ров () — советский, украинский и российский радиобиолог, специалист в области биофизики моря. Действительный член Национальной академии наук Украины в 2012–2022 годах, академик РАН с 2016 года.

Биография 
В 1967 году окончил с отличием Севастопольский приборостроительный институт по специальности «математические счётно-решающие приборы и устройства».

Начиная с 1968 года научная деятельность Виктора Егорова связана с Институтом биологии южных морей им. А. А. Ковалевского НАН Украины.

В 1983—1989 гг. — заведующий лабораторией динамической хемоэкологии.

В 1989—1994 гг. — заместитель директора по научной работе.

В 1991—2010 гг.  — заведующий отделом радиационной и химической биологии.

С 2010 года исполняет обязанности главного научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии.

В 1976 году получил учёную степень кандидата физико-математических наук; в 1988 году — доктора биологических наук. С 2005 года — профессор.

6 мая 2006 года избран членом-корреспондентом НАН Украины по специальности биофизика моря.

13 апреля 2012 года избран академиком НАН Украины по специальности экосистемология.

После аннексии АР Крым и Севастополя Российской Федерацией остался на оккупированной территории. Продолжает работу в незаконно включенном в состав Российской академии наук Институте биологии южных морей.

15 июня 2022 года исключен из числа академиков НАН Украины по собственному желанию.

Научная деятельность 
Виктор Егоров работает над изучением процессов взаимодействия морских организмов с радиоактивными и химическими веществами в морской среде; исследует экологической роли струйных метановых газовыделений со дна Чёрного моря. Круг его научных интересов — применение радиотрассерных методов для описания нестационарных геохимических процессов в пространственно-временных масштабах — от синоптического до межречного и климатического с учётом влияния экологического и биогеохимического факторов.

Экспериментально обосновал структуру камерных моделей, отражающих кинетические закономерности минерального и радиоизотопного обмена неживого и живого вещества в морской среде. На основе теории камерного моделирования впервые реализован балансовый принцип адекватного описания динамики потоков радиоактивных и химических веществ между компонентами морских экосистем в масштабе времени протекания сорбционных и метаболических процессов с учётом трофических взаимодействий и биологического продуцирования, а также на единой параметрической базе и с помощью современных методов оценки баланса вещества и энергии в морских экосистемах. Егоров сформулировал теорию экологической емкости морской среды в отношении загрязняющих веществ, которая основывается на применении теории минерального обмена и сорбционных взаимодействий для математической интерпретации концепции Владимира Вернадского о единстве процессов воспроизводства живого вещества и условий его существования; доказал, что нарастание антропогенного загрязнения водоемов может привести к изменению порядка метаболических реакций морских организмов с первого на нулевой уровень, а также к насыщению поглощающих поверхностей седиментов и донных осадков, в условиях которых система биогеохимического самоочищения воды теряет устойчивость; разработал методы нормирования потоков антропогенного загрязнения акваторий Украины по биогеохимическим критериям в условиях реализации концепции устойчивого развития; оценил предельные потоки биогеохимического самоочищения воды ряда акваторий Чёрного моря от радионуклидов, тяжелых металлов и полихлорбифенилов.

Учёный исследовал реакцию Чёрного моря на радиоактивное загрязнение в результате ядерной аварии на Чернобыльской АЭС. По результатам радиоэкологического мониторинга и моделирования спрогнозированы масштабы длительности радиационного воздействия и дозовые нагрузки радионуклидов чернобыльского происхождения на морские организмы. Разработал радиотрассерные методы оценки интенсивности вертикального водообмена и смешивания речной и морской воды в Чёрном море по данным переноса и миграции радионуклидов чернобыльского происхождения. По результатам радиотрассерных наблюдений и моделирования водного, солевого и радиотрассерного баланса оценена интенсивность крупномасштабного водообмена в Чёрном море. Виктор Егоров обнаружил струйные метановые газовыделения со дна Чёрного моря на глубинах от 18 до 2100 м, а также бактериальные иметь и коралловидные образования в местах утечки метана с морского дна. Составлена карта локализации полей метановых газовыделений в Чёрном море; исследована приуроченность сипов профиля дна; оценены размерные спектры и поток струй выделения газа из отдельных полей; определен возраст карбонатов кораллоподобных структур и исследован ряд эффектов средообразующей и экологической роли метановых газовыделений, в частности оценено влияние на парниковый эффект; выявлены сульфидные образования в местах струйных метановых газовыделений, которые свидетельствуют о поступлении сероводорода в придонные слои Чёрного моря в местах просачивания метана.

Является автором более 330 научных публикаций; подготовил 7 кандидатов наук.

С 1970 года участвовал в более 30 рейсах на научно-исследовательских судах в Чёрном море, Атлантическом, Тихом и Индийском океанах; выступал с научными докладами более чем на 20 международных конференциях в 10 странах.

Член Международного союза радиоэкологов, Украинского ядерного общества, Международного общества экоэтики, специализированных ученых советов по защите докторских и кандидатских диссертаций при Институте биологии южных морей и Морском гидрофизическом институте, входит в состав редколлегии «Морского экологического журнала».

Основные работы 
 Морская динамическая радиохемоэкология. М., 1986 (соавтор).
 Молисмология Чёрного моря. Киев, 1992 (соавтор).
 Нормирование потоков антропогенного загрязнения черноморских регионов по биогеохимическим критериям // Экология моря. Св., 2001. Вып. 57.
 Современные представления о средообразующей и экологической роли струйных метановых газовыделений со дна Чёрного моря // Морской экологический журнал. 2003. Т. 2, № 3 (соавтор).
 Радиоэкологический отклик Чёрного моря на чернобыльскую аварию. Севастополь, 2008 (соавтор).

Звания и награды 
 Государственная премия Украины в области науки и техники (2007)
 Орден «За заслуги» III степени (2011)

Примечания

Ссылки 
 
 Фотография Егорова Виктора Николаевича.
 Указ Президента Украины от 10.12.2007 г. № 1191/2007 «О присуждении Государственных премий Украины в отрасли науки и техники 2007 года».
 70-летие члена-корреспондента НАН Украины В. М. Егорова.

Действительные члены НАН Украины
Радиобиологи СССР
Биофизики Украины
Радиобиологи России
Действительные члены РАН
Выпускники Севастопольского национального технического университета
Сотрудники Института биологии южных морей